Contea di Eddy o Eddy County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Eddy (Dakota del Nord)
 Contea di Eddy (Nuovo Messico)